Биг-Севогл () — канадская река в провинции Нью-Брансуик. Речная система Севогл включает в себя два основных рукава — Норт-Севогл ( — «Северная Севогл») и Саут-Севогл ( — «Южная Севогл»). Часть реки, которая течёт после слияния двух вышеупомянутых водотоков, принято именовать «Биг-Севогл» ( — «Большая Севогл»), чтобы отличить от её реки Литл-Севогл ( — «Малая Севогл»), гораздо менее протяжённого притока Нортуэст-Мирамиши.

На языке микмак эту реку называют «Севокулук» (), что можно перевести как «река у множества утёсов», также её именуют «Элмунакуншиш» (), что означает «малая бобровая нора».

Истоки реки расположены на горе , находящейся в нагорье Мирамиши, которое расположено в северо-центральной зоне графства Нортамберленд и является частью горной цепи Аппалачи; также весьма близко к истокам расположен пик Колонелс. Река течёт в юго-восточном направлении через густые леса перед тем, как соединяется с Нортуэст-Мирамиши в нескольких километрах от сельской общины .

В реке водится атлантический лосось, и один из самых обширных участков для рыбалки, расположенный около устья реки, был арендован и долгие годы оставался под контролем американской семьи Колгейт.

Ежегодно ловля лосося продолжается с середины июня по поздний сентябрь. При этом на реке разрешена только рыбалка в нахлыст, а пойманные особи большого размера должны быть отпущены.

Притоки 
Из притоков реки выделяют:
 Маллин-Стрим ()
 Клируотер-Стрим ()
 Шипхаус-Брук ()

Примечания 

Бассейн Мирамиши
Реки Нью-Брансуика